

Persone 
 Johann Santner (1840-1912) – alpinista austriaco
 Karl Santner (1591-1630) – pittore tedesco
 Wolfgang Santner (1970) – regista e produttore cinematografico austriaco

Altro 
 Punta Santner (2414 m) – cima ovest del gruppo del massiccio dello Sciliar
 Rifugio Passo Santner – rifugio alpino nel gruppo del Catinaccio